Райнсдорф (Reinsdorf) может означать:

 Райнсдорф, Джерри — владелец команды НБА «Чикаго Буллз» и команды ГЛБ «Чикаго Уайт Сокс»;
 Райнсдорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт;
 Райнсдорф — коммуна в Германии, в земле Саксония;
 Райнсдорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.